Каба (, ) или уезд Хабахэ () — уезд в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Назван в честь протекающей по его территории реки Каба (Хабахэ) — притока Иртыша. Административный центр — посёлок Акчий.

История 
Уезд Каба был образован в 1930 году.

География 
На западе уезд граничит с Казахстаном, на востоке — с уездом Бурчун, на юге — с уездом Зимунай.

Административное деление 
Уезд Каба делится на 2 посёлка и 5 волостей.

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Синьцзян-Уйгурского автономного района
Округ Алтай